Wu Kin San ( , jyutping : wu4 gin6 san1), né le , est un coureur cycliste hongkongais.

Biographie

Palmarès 
 2005
  du Tour d'Indonésie
 Tour de la mer de Chine méridionale :
 Classement général
 ,  et 
 2006
  du Tour du Siam 
 2007
  Champion de Hong Kong sur route
  Champion de Hong Kong sur route espoirs
 2008
  du Tour de Hong Kong Shanghai
 2014
 Tour de Hong Kong :
 Classement général
  et 
 Tour of Friendship :
 Classement général

Classements mondiaux

Notes et références

Liens externes 
 

Coureur cycliste hongkongais
Coureur cycliste aux Jeux olympiques d'été de 2008
Naissance en mai 1985